

Références

Composé du silicium
Silicium